Priesner ist der Familienname von:

 Claus Priesner (* 1947), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Ernst Priesner (1934–1994), österreichischer Biologe
 Hermann Priesner (1891–1974), österreichischer Insektenkundler
 Max Priesner (1868–1958), österreichischer Entomologe